Диа́новка — топоним:

Россия 

Диановка — река в Свердловской области.
Диановка — посёлок в Володарском районе Астраханской области.

Украина 

Диановка (до 2016 г. — Кировское) — село в Волновахском районе Донецкой области.